Еспања има више значења:

 Еспања (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Еспања (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Еспања (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Еспања, Кампо Нумеро Уно (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Еспања (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Еспања (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику